Бизмарк може бити:

 Ото фон Бизмарк, немачки политичар
 Немачки бојни брод Бизмарк, немачки бојни брод из Другог светског рата
 Архипелаг Бизмарк
 Бизмарк (Северна Дакота), главни град америчке савезне државе Северна Дакота
 Бизмарк (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Бизмарк (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури